Bravissima (Personality) – romanzo di Andrew O'Hagan del 2003
 Bravissima – programma televisivo condotto da Marco Balestri